Tagoe peut faire référence à : 

 Daniel Tagoe (né en 1986), footballeur ghanéen.
 Prince Tagoe (né en 1986), footballeur international ghanéen.
 Theresa Amerley Tagoe (1943-2010), femme politique ghanéenne.